Tomáš Slavík (1981) – sciatore ceco
 Tomáš Slavík – ciclista ceco